Stenopelmatus är ett släkte av insekter. Stenopelmatus ingår i familjen Stenopelmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Stenopelmatus